Патриляк, Иван Казимирович (род. 1976, Киев) — украинский ученый, специалист по истории украинского национализма.
 Патриляк, Казимир Иванович (1938—2015, Киев) — советский и украинский ученый-химик, доктор химических наук.